Balog může označovat:
příjmení
 Ernest Balog (1927–?) – československý a slovenský politik
 Imre Balog (* 1991) – maďarský šachista
 Zoltán Balog (* 1958) – maďarský politik

místopisné jméno
 Balog nad Ipľom – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku
 Čierny Balog – obec v okrese Brezno na Slovensku

Podobné názvy 
 Baloga
 Balogh
 Balogi